Лазарь Иосифович Ла́гин (настоящая фамилия — Гинзбург; , Витебск, Российская империя — 16 июня 1979, Москва, СССР) — русский советский писатель и поэт, ведущий представитель советской сатирической, фантастической и детской литературы, автор повести-сказки «Старик Хоттабыч». Псевдоним Лагин — сокращение от Лазарь Гинзбург — имени и фамилии писателя.

Биография

Детство и юность 
Родился  в Витебске в еврейской семье. Был первым из пятерых детей Иосифа Файвелевича (Иоселя Файбышевича) Гинзбурга, уроженца Невеля, и Ханы Лазаревны (Ханы-Двойры Лейзеровны) Гинзбург. Отец работал плотогоном. На следующий год после рождения первенца, скопив денег, семья переехала в Минск, где отец открыл скобяную лавку.

В 1919 году в пятнадцатилетнем возрасте окончил среднюю школу в Минске и получил аттестат зрелости. После окончания школы в том же году отправился добровольцем на Гражданскую войну. Занимался организацией комсомола в Белоруссии, был одним из его руководителей. Член РКП(б) с 1920 года. Библиотечный инструктор центропечати Западного фронта, инструктор агитпропа ЦБ КП Белоруссии, секретарь управления при СНК БССР, затем — на хозработе в Крыму, Москве, Тамбове, Воронеже.

В 1922 году начал печататься на страницах газет со стихами и заметками. О тех первых стихотворных пробах Лагин иронически написал в предисловии к одной из своих книг: «Говоря откровенно, у меня имеется немалая заслуга перед отечественной литературой: я вовремя и навеки перестал писать стихи».

В 1924 году встретил в Ростове-на-Дону В. В. Маяковского и показал ему свои стихи. Маяковский стихи похвалил, а позже, будучи в Москве, при встречах осведомлялся, почему Лазарь не несёт ему своих новых стихов.

В 1923 году учился на отделении вокала Минской консерватории, однако оставил учёбу из-за отсутствия интереса к теории музыки.

В Москве 
Переехав в Москву в 1924 году, посещал литературную студию В. Я. Брюсова и начал цикл «Обидные сказки».

В 1925 году окончил отделение политэкономии Института народного хозяйства имени К. Маркса в Москве. В 1925—1926 годах служил красноармейцем Симферопольской полковой школы, затем возвратился в Москву.

В 1930 году работал заведующим партийным отделом в газете «За индустриализацию», а его отец стал самым грамотным наборщиком «Известий». В 1930—1933 годах учился в Институте красной профессуры. В аспирантуре готовил к защите диссертацию. Из института Лагин был отозван на работу в газету «Правда» заместителем заведующего экономическим отделом. Работал также в журнале «Крокодил» (который с 1932 года выпускался издательством «Правда»), с 1934 года — заместителем главного редактора.

В 1936 году вступил в Союз писателей СССР. В конце 1930-х годов находился в длительной командировке на острове Шпицбергене.

Замысел, который родился в этот период, нашёл воплощение в повести-сказке «Старик Хоттабыч», опубликованной в 1938 году в журнале «Пионер». Повесть вышла отдельной книгой в 1940 году. Следует отличать первую редакцию повести от второй, которая увидела свет в 1955 году и где не только заменены многие эпизоды и персонажи, но и сама книга значительно выросла в объёме. На основании второй редакции Лагин написал одноимённый киносценарий (фильм поставлен в 1957 году режиссёром Г. С. Казанским).

Военные годы 
В годы Великой Отечественной войны писатель работал в газете «Красный черноморец» политуправления Черноморского флота, участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. Войну окончил в Румынии в составе Дунайской флотилии.

Послевоенные годы 
В 1947 году опубликовал на идише книгу фронтовых заметок «Мои друзья бойцы-черноморцы» () с иллюстрациями Г. Б. Ингера, которую посвятил памяти погибшего на фронте брата — инженера Файвуша Гинзбурга (1907—1943). В годы борьбы с «безродными космополитами» принял участие в травле театроведа И. Л. Альтмана. Сохранился мемуар Бенедикта Сарнова об исключении Альтмана из партии, в котором Лазарь Лагин в 1949 году сыграл свою роль. Когда разбиралось персональное дело этого критика, он клеймился как двурушник и буржуазный националист, его обвиняли, в частности, в «семейственности» — в том, что устроил во фронтовую редакцию жену и сына (к моменту суда уже убитого). Альтман пытался оправдаться, и его объяснения произвели было впечатление на публику: «Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика… вместе со мной…», — сказал Альтман и замолчал. «Зал, битком набитый озверевшими, жаждущими свежей крови линчевателями, тоже молчал. И в этой наступившей вдруг на мгновение растерянной тишине как-то особенно жутко прозвучало одно короткое слово — не выкрикнутое даже, а просто произнесённое вслух. Не слишком даже громко, но отчётливо, словно бы даже по слогам: — Не-у-бе-ди-тельно… Слово это скрипучим своим голосом выговорил Лазарь Лагин, автор любимой мною в детстве книги „Старик Хоттабыч“. И оно, как говорится, разбило лёд молчания. Суд Линча продолжился».

В послевоенный период Лагин написал ряд заметных для своего времени фантастических произведений: «Патент АВ» (1947; 1948), «Остров разочарования» (1951), «Атавия Проксима» (1956; доп. фрагм. 1963; испр. доп. 1972 — «Трагический астероид»). К этой же линии примыкают ранний рассказ «Эликсир Сатаны» (1935) и повести «Белокурая бестия» (1963) и «Съеденный архипелаг» (1956), вошедшие в сборник «Съеденный архипелаг» (1963). Особняком стоит сильная и острая повесть «Майор Велл Эндъю» (1962, своеобразное дополнение к «Войне миров» Г. Уэллса, посвящённая проблеме коллаборационизма). 
Последнее произведение Лагина — роман «Голубой человек» (1957—1964), молодой герой которого из 1959 года случайно совершает путешествие во времени в царскую Россию, в 1894 год, и там встречается с В. И. Лениным, принимает участие в революционной борьбе.

Рассказы писателя немногочисленны: предвидение будущей войны — «Без вести пропавший» (1937), образцы сатирических произведений — «Вспышка собственита в агрогородке Егоровке» (1961), «Полианализатор Ирвинга Брюса» (1967); ряд рассказов составил сборник «Обидные сказки» (1959).

Умер 16 июня 1979 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (участок № 10).

Семья 
 Жена (1940—1946) — Татьяна Васильева, фотограф и фоторедактор в АПН и журнале «Крокодил»; в 1946 году ушла от мужа к пресс-атташе югославского посольства и уехала в Югославию, где второй муж был репрессирован, в 1948 году вновь вышла замуж за писателя Н. И. Вирту (дочь Лагина осталась жить с отцом).
 Дочь — Наталья Лагина (р. 1941), писательница.

Память 
Лазарю Лагину посвящена повесть «В стране вечных каникул» А. Г. Алексина.

Награды и премии 
 орден Отечественной войны II степени (17.11.1944)
 орден Трудового Красного Знамени (10.12.1973)
 медали

Основные произведения

Библиография 
 На русском языке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Остров разочарования. — Новосибирск, 1958
 Атавия Проксима: фант. роман. — М.: Молодая гвардия, 1956
 Старик Хоттабыч. — Ташкент, 1958
 Старик Хоттабыч. — М., 1958
 Старик Хоттабыч. — М., 1959
 Старик Хоттабыч. — Киев, 1959
 Обидные сказки: сатира. — М.: Правда, 1959
 Патент «АВ». — Новосибирск, 1959
 Старик Хоттабыч. — Кишинев, 1961
 Старик Хоттабыч. Патент «АВ». Остров Разочарования. — М., 1961
 Майор Велл Эндъю: его наблюдения, переживания, мысли, надежды и далеко идущие планы, записанные им в течение последних пятнадцати дней его жизни. — 1962
 Старик Хоттабыч. — Челябинск, 1962
 Съеденный архипелаг: роман. — М.: Советская Россия, 1963
 Старик Хоттабыч. — М., 1963
 Голубой человек: фант. роман. — М.: Советский писатель, 1967
 Голубой человек. — М.: Советский писатель, 1969
 Старик Хоттабыч. — М.: 1970
 Голубой человек. — М.: Советский писатель, 1972
 Трагический астероид. — М.: 1972
 Старик Хоттабыч. — М.: 1973
 Про злую мачеху. — М.: Правда, 1974
 Старик Хоттабыч. — М., 1976
 Голубой человек. — М.: Советский писатель, 1977
 Патент «АВ». — М.: Советская Россия, 1979
 Старик Хоттабыч. — М., 1979
 Жизнь тому назад: воспоминания о В. В. Маяковском, 1974

 На идише

Сценарии мультфильмов 
 «Жил-был Козявин» (1966)
 «Про злую мачеху» (1966)
 «Происхождение вида» (1966)
 «Шпионские страсти» (1967)
 «Внимание, волки!» (1970)

Сценарий фильма 
 «Старик Хоттабыч»

Примечания

Литература 
 
 Абдул Хусейн О., Алейников О. Ю. Арабская сказка и советский социум в повести Л. Лагина // «Старик Хоттабыч» // Филол. записки (Воронеж). — 2010/2011. — Вып. 30. — С. 375—384.
 Абдул Хусейн О., Алейников О. Ю. «Старики Хоттабычи» Л. Лагина (из наблюдений над историей текста повести) // XX век как литературная эпоха. Сб. статей. — Воронеж, 2011. — С. 228—239.
 Глущенко И. В. Путешествия через пространство и время в книге Л. Лагина «Старик Хоттабыч» // Детские чтения. — 2015. — № 8. — С. 124—141.
 Дмитриевский Вл. Две точки зрения // Знамя. 1957. № 6.
 
 Ленобль Г. М. О жанре роман-памфлет // Новый мир. — 1957. — № 3.
 Литвинов В. Лагин, Лазарь Иосифович // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — Т. 3: Иаков — Лакснесс. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — Стб. 964.
 Лазарь Лагин // Детская литература. — 1969. — № 3.
 Писаржевский О. Н. Освоение жанра // Литературная газета, 16.08.1952 .
 Ревич В. А. Ну, а ты? // Литературная газета, 03.03.1964.

Ссылки 

 
 Старик Хоттабыч в XXI веке 
 Лазарь Лагин. Биография
 
 «Лично знаком» / Михаил Казиник: о Моцарте, Пушкине и… старике Хоттабыче // Томское время. 12 ноября 2019 года

Детские писатели СССР
Детские писатели России
Сказочники XX века
Писатели-фантасты СССР
Русские писатели XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Главные редакторы журнала «Крокодил»
 
Похороненные на Кунцевском кладбище